Cymbium, ursprünglich ein aus dem Griechischen stammendes lateinisches Wort in der Bedeutung Trinkschale, bezeichnet:
 eine Gattung mariner Gehäuseschnecken, siehe Cymbium (Gattung)
 eine chitinisierte Struktur des Pedipalpus der männlichen Spinnen, siehe Pedipalpus#Bulbus